Сезон Формулы-1 1984 года — 35-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 25 марта 1984 года и завершился 21 октября, состоял из 16 этапов. В этом сезоне впервые с -го в течение года не было проведено ни одной внезачётной гонки Формулы-1.

Предсезонье
В целях снижения скоростей в этом сезоне ФИА ограничила размер топливного бака объёмом 220 л, и ввела запрет на дозаправки в ходе гонки.

Победы Нельсона Пике и Brabham-BMW в прошлом году доказали: чтобы быть конкурентоспособными в Формуле-1, необходимо иметь двигатель с турбонаддувом. Так различные команды стали оснащать свои двигатели турбонаддувом. Williams перешли на двигатели с турбонаддувом Honda уже в последней гонке -го сезона. McLaren перешёл на двигатели TAG Porsche, RAM и Spirit (оставленные мотористом Honda) перешли на моторы Hart, Ligier перешли на двигатели Renault, Osella перешли на двигатели Alfa Romeo, Arrows получили двигатели BMW, но, поздно заключив договор, начинали сезон с Cosworth DFV.
Tyrrell стала единственной командой, не перешедшей на двигатели с турбонаддувом, многие насмехались над ними из-за того, что они отказались от турбодвигателей Renault и продолжали выступать на Cosworth DFV доработанной версии.

Гонщики и конструкторы

Итоги чемпионата 
Гран-при Монако был сокращён до 40% из-за дождя, поэтому гонщики получили лишь половину очков.

Йо Гартнер и Герхард Бергер не получили соответственно 2-х и 1-го очков за 5-е и 6-е место в Гран-при Италии, так как команды Osella и ATS заявили лишь по одному автомобилю на участие в чемпионате мира.

18 июля 1984 года команда Tyrrell была дисквалифицирована во всех гонках сезона за нарушение регламента и исключена из оставшихся гонок, хоть ей и было позволено выступать до слушания апелляции 29 августа 1984 года.

Расписание сезона

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Ники Лауда

| align="right"| 72
|-
! 2
|  Ален Прост

| align="right"| 71,5
|-
! 3
|  Элио де Анджелис

| align="right"| 34
|-
! 4
|  Микеле Альборето

| align="right"| 30,5
|-
! 5
|  Нельсон Пике

| align="right"| 29
|-
! 6
|  Рене Арну

| align="right"| 27
|-
! 7
|  Дерек Уорик

| align="right"| 23
|-
! 8
|  Кеке Росберг

| align="right"| 20,5
|-
! 9
|  Айртон Сенна

|

| align="right"| 13
|-
! 10
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 13
|-
! 11
|  Патрик Тамбе

|

| align="right"| 11
|-
! 12
|  Тео Фаби

|
|
|

|
|

|
| align="right"| 9
|-
! 13
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 8
|-
! 14
|  Жак Лаффит

| align="right"| 5
|-
! 15
|  Тьерри Бутсен

| align="right"| 5
|-
! 16
|  Эдди Чивер

| align="right"| 3
|-
! 17
|  Стефан Юханссон
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 3
|-
! 18
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 3
|-
! 19
|  Пьеркарло Гиндзани

| align="right"| 2
|-
! 20
|  Марк Зурер

| align="right"| 1
|-
! 21
|  Йо Гартнер
|
|
|

|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! 22
|  Герхард Бергер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 0
|-
! 23
|  Франсуа Эсно

|

| align="right"| 0
|-
! 24
|  Коррадо Фаби
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 25
|  Мауро Бальди

|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! 26
|  Манфред Винкельхок

|

|

| align="right"| 0
|-
! 27
|  Джонатан Палмер

|

| align="right"| 0
|-
! 28
|  Хуб Роттенгаттер
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! 29
|  Джонни Чекотто

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 30
|  Филипп Альо

|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Штефан Беллоф

|

|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Мартин Брандл

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Майк Такуэлл
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Филипп Стрейфф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Пьерлуиджи Мартини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Обзор чемпионата мира на 4mula1.ro

Сезоны Формулы-1